Sankt Peterskyrkan kan avse:

Peterskyrkan – en kyrkobyggnad i Vatikanstaten i Rom
Sankt Peterskyrkan, Stockholm – en tidigare metodistkyrka på Norrmalm i Stockholm
St. Peterskyrkan, Hamburg – en församlingskyrka i Hamburg
Sankt Peterskyrkan, Riga – en kyrka i Riga
Sankt Peterskyrkan, Leuven – en kyrka i Belgien

Se även
Sankt Peders kyrka
Sankt Pers kyrka
Sankt Petri kyrka
Sankt Petrus kyrka
Petruskyrkan